Lyda C. Ripandelli (?) – regista televisiva italiana
 Nicola Ripandelli (1954) – judoka italiano